На футбольном турнире летних Олимпийских игр 1996 в Атланте принимали участие 16 мужских команд. Участвуют специальные олимпийские сборные — 18 игроков, из которых 15 должны быть рождены позже 1 января 1973 года, а также в составе должно быть не менее двух вратарей. 

Звёздочкой (*) отмечены игроки, которые родились ранее 1 января 1973 года, знаком (°) отмечены игроки, включенные в состав сборных из-за травм других футболистов.

Группа A

Аргентина

Португалия

Тунис

США

Группа B

Австралия

Франция

Саудовская Аравия

Испания

Группа C

Гана

Италия

Южная Корея

Мексика

Группа D

Бразилия

Венгрия

Япония

Нигерия

Ссылки 
 Составы команд на сайте ФИФА 

1996 год в футболе
Составы футбольных команд на Олимпийских играх